

Patronymes 
Alphonse-Nicolas Lebègue (1814-1885), éditeur et homme de presse français à Bruxelles
Claudine Lebègue (1956-), auteure-compositrice-interprète et comédienne française
Daniel Lebègue (né en 1943), haut fonctionnaire et chef d’entreprise en France
Ernest Lebègue (1862-1943), historien français
Henri Lebègue (1856-1938), paléographe français
Léon Lebègue (1863-1944), dessinateur, graveur et illustrateur français
Nicolas-Antoine Lebègue (1631-1702), musicien français (organiste et claveciniste)
Paul Adolphe Lebègue (1833-1928 ?), sculpteur français 
Raymond Lebègue (1895 -1984), historien de la littérature, membre de l’Institut, fils d'Henri Lebègue

Voir aussi
Le Bègue, notamment :
Louis II le Bègue (846-879), roi des Francs 877-879
Alfred Le Bègue (1808-1881), architecte français
René Le Bègue (1914-1946), pilote de rallye français
René Le Bègue (1857-1914), photographe français, fils d'Alfred Le Bègue
Stéphan Le Bègue (1844-1934), architecte français, fils d'Alfred Le Bègue
Famille Le Bègue de Germiny

Notes et références

Liens externes